Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2021 (в Канаде называется 2021 Scotties Tournament of Hearts)  в городе Калгари, провинция Альберта c 19 по 28 февраля 2021 года (по UTC−7).
Это 62-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин.

Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате Канады и получает квалификацию на Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2021.
Также победитель будет участвовать в следующем чемпионате мира, который  с 20 по 28 марта 2021 года в Curlinghalle Schaffhausen, Шаффхаузен, Швейцария. Но чемпионат мира отменен в виду распространения COVID-19, с оговоркой о возможном переносе.. После нескольких недель совещаний было принято решение провести чемпионат мира в централизованном "пузыре Калгари" с 30 апреля по 9 мая 2021 года.

В турнире  участие по одной команде, представляющей каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады, победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду) и три обладателя Уайлд-кард.
Первоначально проведение турнира было запланировано в Тандер-Бей (Онтарио). В виду Распространения COVID-19 в Канаде было объявлено, что все чемпионаты Ассоциации Кёрлинга Канады сезона 2020-2021 будут проводиться в централизованном "пузыре" при закрытых дверях без зрителей.
Также в виду распространения COVID-19 были отменены многие чемпионаты провинций, а представители от провинций на чемпионат выбирались Ассоцией соответствующей провинции.

Победителем второй раз подряд и второй раз в своей истории стала команда скипа Керри Эйнарсон, победив в финале команду скипа Рэйчел Хоман со счетом 9-7.

На этом турнире Дженнифер Джонс побила индивидуальный рекорд Колин Джонс по количеству выигранных матчей на Чемпионатах Канады по кёрлингу среди женщин. Колин Джонс закончила карьеру, имея на своем счету 152 победы. Дженифер Джонс теперь возглавляет этот список с 159 победами.

Турнир

Трансляции 
Все игровые сессии  на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: Вик Ротер, олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард, Брайан Мадрик и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.
 Победитель: $100,000
 Второе место: $60,000
 Третье место: $40,000
 Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
 Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые не были отменены в виду распространения COVID-19. А в провинциях, в которых отменили чемпионаты, представители выбирались Ассоцией соответствующей провинции.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin).
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Три лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа. Лучшая команда по итогам медального группового этапа сразу попадает в финал. В полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды и играют за выход в финал.

Замены в матчах 
 Запасной команды Канада Кристин Карвацки играла на позиции второго в последнем энде сессии 7.
 Запасной команды Альберта Дана Фергюсон играла на позиции первого в последнем энде сессии 5 и в последних трех эндах сессии 17.
 Запасной команды Манитоба Raunora Westcott играла на позиции первого в последнем энде сессии 14 и в последних трех эндах сессии 16.
 Запасной команды Ньюфаундленд и Лабрадор Brooke Godsland играла на позиции второго в последних трех эндах сессии 16.
 Запасной команды Северное Онтарио Kira Brunton играла на позиции первого в последних двух эндах сессии 7, на позиции третьего в последнем энде сессии 13 и на позиции первого весь матч сессии 17.
 В последнем энде сессии 15 запасной команды Новая Шотландия Ким Келли играла на позиции второго, Jenn Brine играла на позиции первого, а Emma Logan отдыхала.
 Запасной команды Онтарио Даниэль Инглис играла на позиции первого в последних эндах сессий 5 и 21.
 Запасной команды Квебек Florence Boivin играла на позиции первого в последних семи эндах сессии 10.
 Запасной команды Саскачеван Эмбер Холланд была скипом команды в сессии 20, из-за того, что Шерри Андерсон получила травму бедра и ноги перед игрой.
 В восьмом энде сессии 12 в команде Нунавут Sadie Pinksen выполнила только один бросок, а Lori Eddy ошибочно выполнила второй. Соответственно, Pinksen должна была выполнить последний бросок своей команды в энде.
 Sadie Pinksen и Alison Griffin в команде Нунавут поменялись позициями в сессии 2. Griffin играла на позиции третьей, Pinksen на позиции второй.
 Запасной команды Юкон Darlene Gammel играла на позиции первого в первых пяти эндах сессии 17. Основной первый Laura Williamson затем играла на позиции первого в оставшихся трех эндах.
 Запасной команды Wild Card 1 Clancy Grandy играла на позиции первого в последнем энде сессии 16.
 Запасной команды Wild Card 2 Rachel Erickson играла на позиции первого в последнем энде сессии 7.

Чемпионаты провинций и территорий

Отмененные чемпионаты в виду распространения COVID-19 
представителем на Чемпионате Канады становится прошлогодний чемпион
: Alberta Scotties Tournament of Hearts
: British Columbia Scotties Tournament of Hearts
: Manitoba Scotties Tournament of Hearts
: New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 
: Northern Ontario Scotties Tournament of Hearts. Команда Кристы Маккарвилл, являющаяся чемпионом провинции прошлого года, отказалась от участия в Чемпионате Канады. Приглашение получила прошлогодняя финалист Krysta Burns.
: Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts
: Nunavut Scotties Tournament of Hearts 
: Ontario Scotties Tournament of Hearts
: Quebec Scotties Tournament of Hearts
: Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts. Чтобы учесть изменения в командах между сезонами, команды были выбраны на основе результатов сезона 2019-20 и 2020-21 годов

Состоявшиеся чемпионаты 
: 2021 Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts проводился 29 - 30 января 2021 года в Сент-Джонс. В турнире до трёх побед со счетом 3-1 (5-7, 8-4, 10-4, 7-6) выиграла команда скипа Sarah Hill у команды скипа Mackenzie Mitchell. В турнире участвовали только две команды.
: 2021 Northwest Territories Scotties Tournament of Hearts проводился 30 - 31 января 2021 года в Йеллоунайф. Три команды участвовало в турнире. Был сыгран круговой турнир, по итогам которого в финал вышло две команды. В финале команда скипа Кэрри Галуша победила со счетом 10-6 команду скипа Rogers.
: 2021 Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts проводился 29 - 30 января 2021 года в O'Leary, Prince Edward Island. В турнире до трёх побед со счетом 3-0 (12-0, 12-2, 10-1) команда скипа Сьюзан Бёрт защитила свой титул чемпионов провинции, победив команду скипа Darlene London. В турнире участвовали только две команды.
: Yukon Scotties Tournament of Hearts проводился 15 - 17 января 2021 года в Уайтхорс. Команда скипа Laura Eby победила команду скипа Patty Wallingham в турнире до трёх побед со счетом 3-2. В турнире участвовали только две команды.

Выбор команд Уайлд-кард 
В этом году Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной, как было ранее. Эти команды напрямую квалифицировались и никаких матчей не проводилось.

Для отбора команды должны иметь не менее трёх игроков из предыдущего сезона.

Команды

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Команды в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking) 
По состоянию на сезон 2019-20, где по крайней мере три из четырех игроков остались в той же команде на сезон 2020-21.

Результаты

Групповой этап

Таблицы группового этапа 

Ситуация после окончания группового этапа

Таблица Группа A

Таблица Группа B

Игровые сессии 
Начало матчей указано по Горному времени UTC−7:00.

Сессия 1 
Пятница, 19 февраля, 6:30 pm

Сессия 2 
Суббота, 20 февраля, 8:30 am

Сессия 3 
Суббота, 20 февраля, 1:30 pm

Матч команд Северо-Западных территорий против Канады был проведен в понедельник, 22 февраля, 8:30 am. Jo-Ann Rizzo, член команды скипа Керри Галуша заболела с подозрением на пищевое отравление и матч был перенесен.

Сессия 4 
Суббота, 20 февраля, 6:30 pm

Сессия 5 
Воскресенье, 21 февраля, 8:00 am

Сессия 6 
Воскресенье, 21 февраля, 1:00 pm

Сессия 7 
Воскресенье, 21 февраля, 6:30 pm

Сессия 8 
Понедельник, 22 февраля, 1:30 pm

Сессия 9 
Понедельник, 22 февраля, 6:30 pm

Сессия 10 
Вторник, 23 февраля, 8:30 am

Сессия 11 
Вторник, 23 февраля, 1:30 pm

Сессия 12 
Вторник, 23 февраля, 6:30 pm

Сессия 13 
Среда, 24 февраля, 8:30 am

Сессия 14 
Среда, 24 февраля, 1:30 pm

Сессия 15 
Среда, 24 февраля, 6:30 pm

Сессия 16 
Четверг, 25 февраля, 8:30 am

Сессия 17 
Четверг, 25 февраля, 1:30 pm

Сессия 18 
Четверг, 25 февраля, 6:30 pm

Медальный этап (Championship Pool)

Таблица 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Игровые сессии

Сессия 19 
Пятница, 26 февраля, 12:30 pm

Сессия 20 
Пятница, 26 февраля, 6:30 pm

Сессия 21 
Суббота, 27 февраля, 12:30 pm

Сессия 22 
Суббота, 27 февраля, 6:30 pm

Тай-брейк 
Суббота, 28 февраля, 8:00 am

Плей-офф

Полуфинал 
Воскресенье, 28 февраля, 12:30 pm

Финал 
Воскресенье, 28 февраля, 6:30 pm

Статистика 
после окончания Медального этапа (участие не менее, чем в 6 матчах)

Награды

Команды всех звёзд 
Определено на основании комбинации процента правильных бросков и голосования представителей СМИ

Первая команда
 Скип: Керри Эйнарсон, команда Канада
 Третий: Валери Свитинг, команда Канада
 Второй: Шэннон Бёрчард, команда Канада
 Первый: Лиза Уигл, команда Манитоба

Вторая команда
 Скип: Рэйчел Хоман, команда Онтарио
 Третий: Селена Ньегован, команда Wild Card 1
 Второй: Джоселин Петерман, команда Манитоба
 Первый: Джоанн Кортни, команда Онтарио

Индивидуальные награды 
Marj Mitchell Sportsmanship Award
 Laurie St-Georges, КвебекJoan Mead Builder Award''
 Шэннон Клейбринк

Комментарии

Источники

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2021

 Видео: плейлист «2021 Scotties Tournament of Hearts» (74 видео) на YouTube-канале «Curling Canada» 

2021
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2021 году
Февраль 2021 года